

Patronyme 
 Fleur Geffrier (1986- ), actrice française.

Toponyme 
 La pointe Geffrier, un cap de Guadeloupe.